Cocks Comb bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cocks Comb (Garfield County, Utah)	
 Cocks Comb (Kane County, Utah)